Каја може бити:

 Каја (држава), држава Мјанмара
 Каја (народ) (Црвени Карени)
  (Црвенокаренски језик)
 Каја (насеље), насеље у Француској у департману Од
 Катарина Остојић Каја, певачица